Il doppio del torneo di tennis ATP San Paolo 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Lito Álvarez e Víctor Pecci che hanno battuto in finale Ricardo Cano e Belus Prajoux 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie
 Ricardo Cano /  Belus Prajoux (finale)
 Lito Álvarez /  Víctor Pecci (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP San Paolo 1976